Бродве́й ( — «широка дорога») — поширена у США назва вулиць. Свій Бродвей є в багатьох американських містах, часто це вулиця в історичному або діловому центрі міста.

 Бродвей — вулиця в Нью-Йорку, одна з найбільш широко відомих по імені «Бродвей».
 Бродвей — узагальнена назва театрів у Нью-Йорку, розташованих в окрузі однойменної вулиці Бродвей.

Населені пункти

 Бродвей — місто, штат Північна Кароліна
 Бродвей — місто, штат Вірджинія
 Бродвей — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі